I. osztály 1920/1921 — 18-й розіграш першості Угорщини. Переможцем ліги став клуб МТК. Титул найкращого бомбардира сезону виграв нападник Дьордь Орт із МТК з показником у 21 м'яч.

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Склад чемпіона

Призери

«Уйпешт»

Бомбардири

Найкращий гравець року

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1920-21 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1920-21 на magyarfutball.hu 
 Чемпіонат Угорщини 1920-21 на mla.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1921